Sumbawa (wyspa)
 Sumbawa (lud)
 język sumbawa